Karl Berndt ist der Name folgender Personen:

* Karl Berndt (Fußballspieler) (1898–1979), deutscher Fußballspieler und -trainer